Il tabellone singolare maschile dell'Intersport Heilbronn Open 1992, torneo di tennis che fa parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1992, è stato vinto dal tedesco Karsten Braasch. In finale ha sconfitto il connazionale Markus Naewie con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Ronald Agénor (primo turno)
  Lars Koslowski (secondo turno)
  Christian Saceanu (quarti di finale)
  Bart Wuyts (secondo turno)

  Jan Gunnarsson (secondo turno)
  Eduardo Masso (primo turno)
  Diego Nargiso (primo turno)
  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Laurent Prades (primo turno)
  Marius Barnard (primo turno)
  Sander Groen (primo turno)
  Branislav Stankovič (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Ronald Agénor (primo turno)
  Diego Nargiso (primo turno)
  Marc-Kevin Goellner (primo turno)
  Milan Palme (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1992